

Geografia
 Humbert – comune francese nel Passo di Calais

Onomastica
 Humbert – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Umberto

Persone 
 Alphonse Humbert – politico e giornalista francese
 David Pièrre Giottino Humbert de Superville – pittore olandese
 Ferdinand Humbert – pittore francese
 Georges Louis Humbert – generale francese
 Jean Emile Humbert – archeologo e militare olandese
 Jean-Henri Humbert – esploratore e botanico francese
 Thérèse Humbert – criminale francese
 Ugo Humbert – tennista francese